Hieronder staan links naar alle dagen in een kalenderjaar. 

Dag
 Schema
Maand